Der Gradnerbach, auch Gradner Bach geschrieben, ist ein rund 14,4 Kilometer langer, rechter Nebenfluss der Kainach in der Steiermark.

Verlauf 
Der Gradnerbach entsteht nördlich der Ortschaft Graden in der Katastralgemeinde Graden-Piber, südöstlich des Hofes Gratzer, nordöstlich des Hofes Kinknikl und südwestlich des Hofes Eckwirt aus dem Zusammenfluss des Tremplgrabens mit dem Schober im Lichtgraben. Er fließt in einem flachen Rechtsbogen insgesamt nach Südosten und durchfließt in seinem Verlauf unter anderem das Stadtgebiet von Köflach. In der Stadtgemeinde Bärnbach mündet südlich des Stadtteiles Mitterdorf etwas nördlich der Packer Straße (B 70) in die Kainach, die bald danach nach links abknickt. Auf seinen Lauf nimmt der Gradnerbach mehrere größere benannte Bäche auf.

Einzelnachweise

Weblinks 

Geographie (Bärnbach)
Geographie (Köflach)
Rosental an der Kainach
Gleinalpe
Pack- und Stubalpe
Gewässer in den Alpen
Gewässer im Bezirk Voitsberg